Francisco Aguirre peut désigner :
 Francisco de Aguirre de Meneses (~1507-1581), conquistador espagnol ;  
 Francisco Aguirre (1908-?), footballeur paraguayen ; 
 Francisco Aguirre (1910-1967), Cubain, a été le premier secrétaire général de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs ; 
 Francisco Aguirre de la Hoz (1943-), avocat et ancien homme politique espagnol ;  
  (1977-), footballeur argentin ;
 , militant pour les droits des travailleurs et des immigrants ;  
 Francisco Aguirre, chef des Contras.